Угер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Угер, Георгий Александрович (1905—1972) — председатель Научно-технического комитета ВВС СССР, генерал-майор.
 Угер, Давид Александрович (1895—1937)) — военный советник в Китае. Некоторое время исполнял обязанности начальника авиации Национально-революционной армии (НРА). В 1930-х годах — резидент в Германии.
 Угер, Карел (род. 1983) — чешский кёрлингист.
 Угер, Штефан (1930—1993) — чехословацкий кинорежиссёр и сенарист.